Day After Tomorrow — студийный альбом американской певицы Джоан Баэз, выпущенный в  году.

Об альбоме 
Продюсером альбома выступил автор-исполнитель Стив Ирл, три песни которого присутствуют на альбоме. Две из них, God Is God и I Am A Wanderer, были написаны специально для диска Баэз. На предыдущей студийной работе певицы Dark Chords on a Big Guitar можно встретить другую песню авторства Ирла — Christmas In Washington.

Список композиций

Участники записи 
 Джоан Баэз — вокал
 Viktor Krauss — бас-гитара
 Kenny Malone — барабаны, перкуссия
 Darrell Scott — гитара, бузуки (3), добро (7), банджо (7), бэк-вокал (10)
 Стив Ирл — гитара, тамбура (5), фисгармония (5, 8), бэк-вокал (3, 10)
 Tim O’Brien — мандолина, бузуки (5), скрипка (7, 9), бэк-вокал (10)

Примечания

Ссылки 
 Day After Tomorrow на официальном сайте
 Day After Tomorrow на Discogs
 Day After Tomorrow на «Яндекс.Музыка»

Альбомы Джоан Баэз
Альбомы Razor & Tie